Gábor Babos (1974) – ex calciatore ungherese
 Gyula Babos (1949-2018) – chitarrista jazz ungherese
 Tímea Babos (1993) – tennista ungherese

  babos babos 
(2006-)- giocatore di rocket league